Соревнования в танцевальных парах фигурного катания на зимних Олимпийских играх 1980 прошли 17, 18 и 20 февраля в Лейк-Плэсиде (США) на искусственном льду Олимпийского стадиона.

Медалисты

Результаты

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1980

Ссылки 
 Результаты на сайте В. Соловьёва
 Результаты в танцевальных парах на сайте eskatefans.com
 Результаты на сайте Sports-reference.com 

Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1980